Pees (anatomie), een verbinding tussen een spier en een bot
 Pees (samengevlochten draden), gebruikt bij bijvoorbeeld een handboog
 Pees (fixatiemiddel), een rond koord dat dient als afdichting of ter fixatie

Zie ook 
 Pezen (doorverwijspagina)
 Bullenpees, gesel